Puchar Palestyny (2014/2015)
 Puchar Palestyny (2016/2017)
 Puchar Palestyny (2017/2018)